Kokara Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kokara-kecil, ö, 
 Pulau Kokara-besar, ö, Maluku Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar